Bakary Gassama (1979-), est un arbitre gambien international de football.
 Bella Gassama, est une actrice gambienne.
 Hassane Gassama (1993-), est un acteur français.
 Kaba Gassama (1997-), est une handballeuse internationale espagnole.
 Lamine Gassama (1989-), est un footballeur international sénégalais.
 Mamadou Gassama (1993-), est un handballeur espagnol.
 Mamoudou Gassama (1996-) est un migrant malien naturalisé français, connu pour avoir sauvé un enfant en 2018.
 Sadio Gassama (1954-), est un militaire et un homme politique malien.
 Saihou Gassama (1993-), est un footballeur gambien.

Toponyme 
 Gassama, une localité du Cameroun.

Patronyme africain
Patronyme gambien
Patronyme malien
Patronyme sénégalais